L'ermita de la Salut (El Papiol)
 L'ermita de la Salut (Sant Feliu de Llobregat)
 L'Ermita de la Salut (Tarragona)
 L'Ermita de la Salut de Xirivella